Motozintla bezeichnet:

 Municipio Motozintla, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chiapas
 Motozintla de Mendoza, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Chiapas